Александер „Санди” Кросл (Љубљана, 31. октобар 1930 — Љубљана, 26. август 2016) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|6
|3
|0
|2
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|7
|5
|0
|2
|15
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1966. || Амандус  || Јернеј (као Санди Кросл)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Лов на јелене  || Иван Шушњар (као Санди Кросл)
|-
| 1974. || Праведник (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Прича о добрим људима  || Иван Ковач (као Санди Кросл)
|-
| 1975. || Између страха и дужности  || /
|-
| 1976. || Беле траве  || /
|-
| 1976. || Идеалиста  || /
|-
| 1978. || Кад јагоде зру || Јагодин отац (као Санди Кросл)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || -{Das Dorf an der Grenze}- (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа  || Профессор Бродник (као Санди Кросл)
|-
| 1982. || Расељено лице  || Професор (као Санди Кросл)
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала (ТВ серија) || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа  || Врабец (као Санди Кросл)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || -{La forza del passato}- || Аркади Фокин
|-
| 2007. || Теах || Деда
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2016.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани